Barachelen ist der ehemalige Name ostpreußischer Ortschaften:
 Barachelen, Kreis Niederung/Elchniederung, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Barachelen, 1938 bis 1946 Brachfeld, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Uslowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland